Брюхове́цкий () — украинская фамилия. Брюховецкие (польск. Brzuchowiecki) — дворянский род.

Известные носители 
 Брюховецкий, Андрей Степанович (род. 1959) — нейроонколог, доктор наук, профессор.
 Брюховецкий, Владимир Петрович (род. 1955) — заслуженный тренер Украины по баскетболу.
 Брюховецкий, Вячеслав Степанович (род. 1947) — украинский педагог и государственный деятель, президент Национального университета «Киево-Могилянская академия», Герой Украины.
 
 Брюховецкий, Фёдор Фёдорович (1915—1991) — заслуженный учитель РСФСР.